Borello ima više značenja:
 Borello, Cuneo
 Borello, Forlì-Cesena